Amado Nervo ist der Name folgender Personen:

* Amado Nervo (1870–1919), mexikanischer Schriftsteller, Journalist und Diplomat

Amado Nervo ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Amado Nervo (Chiapas)
 Amado Nervo (Durango)
 Amado Nervo (Nayarit)
 Amado Nervo (Oaxaca)
 Amado Nervo (Veracruz)